Kibuku (plaats), plaats in Oeganda
 Kibuku (district), district in Oeganda